Серге́й Вале́рьевич До́мышев (род. 21 мая 1972, Иркутск) — мастер спорта России (1994) по хоккею с мячом; нападающий.

Биография 
Рост 192 см, вес 93 кг. Воспитанник иркутской хоккейной школы, первый тренер В. С. Выборов. В «Локомотиве», «Сибскане», «Сибскане-Энергии» (Иркутск) — 1990—2003. В высшей лиге чемпионатов СССР, СНГ и России — 325 матчей, 156 мячей. В розыгрышах Кубка страны 72 матча, 38 мячей.
Обладал напористостью в игре и мощным поставленным ударом. Успешно реализовывал стандартные положения. На поле действовал преимущественно в связке с Е. В. Гришиным.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионатов России (1998).
 Бронзовый призёр чемпионатов России (1995, 1999).
 Чемпион IX зимней Спартакиады народов РСФСР (1989),
 Чемпион I Молодёжных игр (1989).
 Обладатель Кубка лесников (Швеция, 1995).

Статистика выступлений в чемпионатах СССР, СНГ, России 

Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона — 1999/2000.

В чемпионатах СССР, СНГ, России забивал мячи в ворота 23 команд 
  1.Саяны             = 17 мячей 12-14.Агрохим         =  4
  2.СКА-Свердловск    = 16       12-14.Юность О.       =  4
  3.СКА-Нефтяник      = 15       15-16.Строитель С.    =  3
  4.Енисей            = 14       15-16.Динамо-Казань   =  3
  5.Сибсельмаш        = 13       17-22.Родина          =  2
  6.Кузбасс           = 12       17-22.Зоркий          =  2
  7.Шахтёр Л-К        = 10       17-22.Старт           =  2
  8.Уральский трубник =  9       17-22.Заря            =  2
  9.Маяк              =  8       17-22.СКА-Забайкалец  =  2
 10-11.Водник         =  5       17-22.Металлург Б.    =  2
 10-11.Волга          =  5       23.Вымпел             =  1
 12-14.Восток         =  4

В чемпионатах СССР, СНГ, России количество мячей в играх 
по 1 мячу забивал в 87 играх
по 2 мяча забивал в 25 играх
по 3 мяча забивал в 2 играх
по 4 мяча забивал в 2 играх
по 5 мячей забивал в 1 игре
Свои 156 мячей забросил в 117 играх, в 208 играх мячей не забивал.

Статистика выступлений в розыгрышах Кубка России

Примечания

Литература

Ссылки 
 Домышев Сергей Валерьевич на сайте ХК «Байкал-Энергия»

Хоккеисты с мячом СССР
Хоккеисты с мячом России
Игроки КХМ «Байкал-Энергия»